Cantuária, cidade do condado de Kent, na Inglaterra
Ou ainda:

 Canterbury (Nova Gales do Sul)

 Canterbury (Connecticut)
 Canterbury (New Hampshire)

 Canterbury (Nova Zelândia)

Outros
Universidade de Canterbury - uma universidade neozelandesa
Catedral de Canterbury

Desambiguações de topônimos